De Kring (kunstenaarssociëteit), sociëteit in Amsterdam
 De Kring (sportpark), sportpark in Groningen
 De Kring (woonwagenkamp), woonwagenkamp in Groningen
 De Kring (uitgeverij), uitgeverij in Amsterdam